Kuba peut-être :
 Les Kuba ou Bakuba sont un peuple africain situé au Congo-Kinshasa, qui furent membre d'une confédérations regroupant une vingtaine d'ethnies bantoues. 
 Pour l'ethnie, voir peuple Kuba
 Pour l'entité étatique, voir royaume Kuba
 un État princier des Indes britanniques
 une orthographe de Quba, région administrative de l’Azerbaïdjan
 le diminutif du nom de personne Jakub en polonais ou en tchèque
 le surnom du footballeur polonais Jakub Błaszczykowski
 un plat traditionnel des fêtes de Noël en République tchèque
Abréviation
Surnom
Homonymie de toponyme